Левая Берёзовая — название нескольких малых рек в России:
 Левая Берёзовая — в Кемеровском районе Кемеровской области, приток Берёзовой.
 Левая Берёзовая — в черте города Хабаровска, левая составляющая Берёзовой.
 Левая Ойская Берёзовая — река в Ермаковском районе Красноярского края России, приток Ойской Берёзовой.

См. также 
 Большая Берёзовая, Малая Берёзовая
 Верхняя Берёзовая, Нижняя Берёзовая
 Правая Берёзовая
 Берёзовая

Примечания